Este término Tesalónica  puede referirse a:

 Tesalónica o Salónica, ciudad del norte de Grecia;
 Unidad periférica de Tesalónica, es una de las 51 unidades periféricas en las que se divide Grecia;
 Golfo de Tesalónica, golfo del Mar Egeo;
 Reino de Tesalónica, reino latino cruzado;
 Tesalónica de Macedonia, princesa macedonia del  ; o
 León de Tesalónica, filósofo bizantino.